Села:
 Красне Перше — Київська область, Обухівський район
 Красне Перше — Харківська область, Дворічанський район

Також 
 Красне Друге